Sakskøbing fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea del Storstrøm; aveva una popolazione di 9.299 abitanti (2005) e una superficie di 176 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Nykøbing Falster, Nørre Alslev, Nysted, Stubbekøbing e Sydfalster per dare luogo al neo-costituito comune di Guldborgsund compreso nella regione della Selandia.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Guldborgsund